Брајтенберг може бити:

 Брајтенберг (Доња Баварска), општина у округу Пасау, у њемачкој покрајини Баварска.
 Брајтенберг (Холштајн), општина у округу Штајнбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.